Pałki peut faire référence à:

Toponymie
en 
 Pałki, un village de la voïvodie de Łódź,
 Pałki, un village de la voïvodie de Mazovie.